Elli Michler (1923-2014), poétesse allemande
 Frank Michler Chapman, ornithologue américain
 Klaus Michler (1970- ), joueur de hockey allemand
 Markwart Michler (1923-2001), historien allemand
 Wilhelm Michler (1846–1889), chimiste allemand
 cétone de Michler
 Ruth I. Michler, mathématicienne américaine
 le Prix Michler, distinction mathématique
 Gerhard Michler (né en 1938), mathématicien allemand

Patronyme allemand